O Fantasma na Máquina (Livro) é uma obra de não-ficção escrita por Arthur Koestler e publicado em 1967.
O fantasma na máquina é a descrição do filósofo britânico Gilbert Ryle do dualismo "mente-corpo".
Ghost in the Machine (também conhecido como Mortal Terror) é um filme de ficção científica 1993 horror dirigido por Rachel Talalay e lançado pela 20th Century Fox.

Desambiguação